Bärengraben steht für:
 Bärengraben Bern, Vorgänger und heutiger Bestandteil des Bärenparks Bern in Bern, Kanton Bern

Gewässername:
 Bärengraben (Altmühl), (indirekter?) rechter Zufluss der Altmühl bei Burghausen, Gemeinde Windelsbach, Landkreis Ansbach, Bayern
 Bärengraben (Faulenbach), rechter Zufluss des Faulenbachs in Wurmlingen, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg
 Bärengraben (Fischbach), bedeutenderer rechter Zufluss des Fischbachs (zur Laugna) an der Grenze zwischen den Märkten Zusmarshausen und Welden, beide im Landkreis Augsburg, Bayern
 Bärengraben (Halblech), rechter Zufluss des Halblechs an der Bärenbachbrücke in der Gemarkung von Trauchgau, Gemeinde Halblech, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Bärengraben, rechter Hauptstrang-Oberlauf des Röttelbachs (zum Roten Main) vor Pleofen, Gemeinde Eckersdorf, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Bärengraben (Wollbach), linker Nebenstrang-Oberlauf des Wollbachs (zur Kander) vor dem Glashüttenhof, Stadtteil Holzen, Kandern, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg

Ortsname:
 Bärengraben, der 1938 geänderte Name von Klein Niebudszen/Klein Niebudschen im ostpreußischen Kreis Insterburg, heute Sadowoje (Kaliningrad, Tschernjachowsk)

Siehe auch:
 Bärenbach
 Bärenklinge

 Mistbärengraben, linker Zufluss des Andelsbachs vor der Spitalmühle von Pfullendorf, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg